Вооружённые конфликты на Фолклендских островах:

 Фолклендский бой — морское сражение Первой мировой войны между Германией и Великобританией, состоявшееся 8 декабря 1914 года
 Фолклендская война — десятинедельная война между Аргентиной и Великобританией, продлившаяся со 2 апреля по 14 июня 1982 года